Ходжкинсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ходжкинсон, Алан (род. 1936) — английский футболист.
 Ходжкинсон, Аманда (род. 1964) — современная английская писательница, романист.
 Ходжкинсон, Итон (1789—1861) — английский математик, инженер и механик.
 Ходжкинсон, Иэн Ричард (псевдоним Вампиро; род. 1967) — профессиональный рестлер.
 Ходжкинсон, Колин (род. 1945) — британский бас-гитарист-виртуоз.
 Ходжкинсон, Расселл (род. 1959) — американский актёр.